Henryk – imię 
osoby
 Henryk Sandomierski (zm. 1166) – książę sandomierski od 1146 
 Henryk z Blois (1101-1171) – biskup Winchesteru
 Henryk Lew (1129-1195) – książę Saksonii jako Henryk III 1142–1180 i Bawarii jako Henryk XII 1156–1180 z dynastii Welfów
 Henryk Młody Król (1155-1183) – Plantagenet, koronowany na króla Anglii za życia ojca Henryka II Plantageneta, zmarł przed nim
 Henryk z Żygocina (zm. 1248) – ostatni znany rycerz zakonu Braci Dobrzyńskich
 Henryk z Wierzbna (zm. 1319) – biskup wrocławski
 Henryk z Wierzbna (zm. 1342/1343) – archidiakon wrocławski
 Henryk Karyncki (zm. 1335) – król Czech w 1306 i 1307-1310, hrabia Tyrolu, książę Karyntii i Krainy w latach 1295-1335, tytularny król Polski 1306 i 1307-1310.
 Henryk z Rynarzewa (zm. 1339) – wojewoda kaliski
 Henryk z Łajs (XIV w.) – zasadźca Barczewa
 Henryk mazowiecki (zm. 1392/1393) – biskup nominat płocki
 Henryk z Langenstein (zm. 1397) – niemiecki teolog i matematyk
 Henryk z Rogowa (zm. 1425) – podskarbi koronny
 Henryk Spokojny (zm. 1473) – książę Brunszwiku
 Henryk Pobożny (1473-1541) – książę Saksonii
 Henryk (1533–1598) – książę Brunszwiku-Dannenbergu
 Henryk Pruski (1726-1802) – wódz pruski i dyplomata, młodszy brat króla Fryderyka II 
 Henryk, hrabia Chambord (1820-1883) – pretendent do tronu francuskiego 
 Henryk Orleański, książę Francji (1933-2019) – pretendent do tronu Francji
 Henryk (ur. 1934) – książę małżonek Danii
pozostałe
 Henryk – wieś w województwie świętokrzyskim, powiecie starachowickim, gminie Brody
 Henryk – marka wody mineralnej
 Nagroda Henryk – polska nagroda dla twórców teatru lalek
 Cis „Henryk” – najstarsze drzewo w Polsce